

Geografia

Francia 
 Veyras – comune nel dipartimento dell'Ardèche (Alvernia-Rodano-Alpi)

Svizzera 
 Veyras – comune nel distretto di Sierre (Canton Vallese)